Ел Кусал има више значења:

 Ел Кусал (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кусал (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику